Pařezový potok je název více vodních toků:

 Pařezový potok (přítok Stroupínského potoka) – levý přítok Stroupínského potoka v CHKO Křivoklátsko
 Pařezový potok (přítok Jizerky) – levý přítok Jizerky v Jizerských horách